Милорад Пекович (; 5 августа 1977, Никшич, СФРЮ) — черногорский футболист, полузащитник немецкого клуба «Ганза» и сборной Черногории.

Клубная карьера 
Воспитанник молодёжных команд «Обилич» и «ОФК». За главную команду «ОФК» дебютировал в 1994 году. В общей сложности за «ОФК» Милорад отыграл 6 сезонов, сыграл 103 матча и забил 12 мячей. С 1999 по 2001 год выступал за «Партизан», в составе которого стал обладателем Кубка Югославии в 2001 году. После короткого возвращения в «ОФК» в сезоне 2001-02 Пекович уехал в Германию где выступал за клубы «Айнтрахт» из Трира и «Майнц 05». С января 2010 года игрок «Гройтера». В новом клубе дебютировал 22 января в матче против «Франкфурта».

Международная карьера 

Итого: 21 матчей / 0 голов; 7 побед, 7 ничьих, 7 поражений.

(откорректировано по состоянию на 12 октября 2010)

Достижения 
 «Партизан»
 Обладатель Кубка Югославии: 2001

 «Гройтер Фюрт»
 Победитель Второй Бундеслиги: 2011/12

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте клуба «Гройтер»
 
 

Футболисты Сербии и Черногории
Футболисты Черногории
Игроки сборной Черногории по футболу
Игроки ФК ОФК
Игроки ФК «Партизан» Белград
Игроки ФК «Айнтрахт» Трир
Игроки ФК «Майнц 05»
Игроки ФК «Гройтер Фюрт»
Игроки ФК «Ганза»